Пря́ничный до́мик:
 Пряничный домик — кондитерское изделие.
 «Пряничный домик» — русский вариант названия сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
 «Пряничный домик» — название 33-й серии мультсериала «Сказочный патруль».

См. также